

Patronyme 

 Thomas Fuller Potter (1865-1948), joueur de rugby à XV ;
 Thomas Potter, joueur britannique de rugby à XV et lieutenant-colonel des Forces armées britanniques.